Расул Абакар оглы Чунаев (; , Ени Шариф, Белоканский район) — азербайджанский борец греко-римского стиля, член национальной сборной Азербайджана, победитель первых Европейских игр, чемпион мира 2015 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2014, серебряный призёр чемпионатов Европы 2014-го и 2018 года, победитель Кубка мира 2015 года, победитель Летней Универсиады 2013. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года.

Биография 
Родившийся 7 января 1991 года в селе Ени Шариф Балакенского района Азербайджана Расул Чунаев, начал заниматься борьбой в возрасте 9 лет в средней сельской школе имени Узеира Гаджибекова под руководством Исмаила Чопсиева. В 2001 году Чопсиев привозит Расула в Баку, где он продолжает заниматься борьбой в Республиканском олимпийском спортивном центре. Здесь он занимается до 2006 года, параллельно выступая на турнирах кадетов, а в дальнейшем юниоров. С 2006 года — член молодежной сборной Азербайджана, а с 2008 года входит в национальную сборную страны.

В 2010 году получил звание мастера спорта. В 2010—2014 годах был студентом Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта. С 2011 года наставником борца также является сын Исмаила Чопсиева — Самад Чопсиев. Представляет СОЦ «Нефтчи» Баку. В 2014—2015 годах проходил службу в рядах вооруженных сил Азербайджана. 7 июля 2015 года получил звание лейтенанта государственной пограничной службы. Холост. По национальности — аварец.

Достижения

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Кубки мира

Европейские игры

Олимпийские игры

Другие соревнования

Награды и звания 
29 июня 2015 года, указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, за высокие достижения на I Европейских играх и большие заслуги в развитии спорта в Азербайджане Расул Чунаев был награждён орденом «Слава».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте FILA

Источники 
 Расул Чунаев: Сила спортсмена проявляется на ринге
 Расул Чунаев: «Не трогайте меня и я не трону вас, а если хоть раз сделаете мне добро…»

Борцы Азербайджана
Борцы по алфавиту
Чемпионы Европейских игр по борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы мира по греко-римской борьбе